Чемпионат Бразилии по футболу 2002 — 32-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 10 августа, а закончился 15 декабря 2002 года.

«Сантос» выиграл свой первый титул чемпионов Бразилии. Именно в этом чемпионате зажглась новая звезда бразильского футбола Робиньо. Однако лучшим игроком турнира был признан Кака из Сан-Паулу.

По итогам сезона два клуба — «Палмейрас» и «Ботафого» — вылетели в Серию B. Оба завоевали право на возвращение уже по итогам следующего сезона.

Это был последний турнир, в котором чемпион Бразилии выявлялся посредством плей-офф.

Первая фаза 
В первой фазе чемпионата все 26 участников провели друг против друга по одному матчу. По итогам этого однокругового турнира выявились 8 лучших клубов, которые повели борьюу в плей-офф за чемпионский титул. Победителем первой фазы довольно уверенно стал «Сан-Паулу», в то время как будущий чемпион «Сантос» финишировал лишь восьмым.

Финальная фаза

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 

|}

Итоговая классификация

Статистика 
 Забито голов: 1025
 Среднее число голов за игру: 3,02

Лучшие бомбардиры 
  Луис Фабиано (Сан-Паулу) — 19 голов
  Родриго Фабри (Гремио) — 19

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2002 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2002 году
Спорт в Бразилии в 2002 году